Ponca Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ponca Township (Arkansas)
 Ponca Township (Nebraska)
 Ponca Township (Oklahoma)